Thomas Walser, né le  à Uzwil en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || GCK Lions || LNB
|| 38 || 10 || 8 || 18 || 26 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2001-2002 || GCK Lions || LNB
|| 26 || 11 || 7 || 18 || 10 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || Rapperswil-Jona Lakers|| LNA
|| 35 || 3 || 4 || 7 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 45 || 5 || 6 || 11 || 16 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Rapperswil-Jona Lakers|| LNA
|| 44 || 18 || 11 || 29 || 32 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 44 || 6 || 9 || 15 || 42 || 12 || 2 || 0 || 2 || 14
|-
| 2006-2007 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 42 || 5 || 11 || 16 || 42 || 7 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2007-2008 || EV Zoug || LNA
|| 43 || 4 || 5 || 9 || 20 || 7 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2008-2009 || EV Zoug || LNA
|| 20 || 0 || 1 || 1 || 22 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Kloten Flyers || LNA
|| 36 || 4 || 1 || 5 || 18 || 15 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2009-2010 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 16 || 0 || 2 || 2 || 2 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 35 || 3 || 2 || 5 || 30 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2010-2011 || PIKES Eishockey Club Oberthurgau || 
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 2010-2011 || SC Langenthal || LNB
|| 34 || 5 || 7 || 12 || 20 || 6 || 2 || 0 || 2 || 18

Notes et références 

Naissance en mai 1982
Naissance à Uzwil
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du GCK Lions
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du SC Langenthal
Sportif saint-gallois
Attaquant de hockey sur glace